3 miejscowości w Polsce: 
 Sędzice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia 
 Sędzice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Sędzice – stacja kolejowa w ww. wsi 
 Sędzice – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec